Frank Scharpenberg (* 30. November 1971 in Rheda-Wiedenbrück) ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler.

Er spielte im defensiven Mittelfeld. Seine Jugendvereine sind der TSV Victoria Clarholz und der FC Gütersloh. Seine Karriere begann Scharpenberg beim SC Verl.

Stationen 

Spiele 2. Liga gesamt: 222 (11 Tore)
Spiele Regionalliga gesamt: 108 (14 Tore)

Erfolge als Spieler in der 2. Liga 
 2× Platz 5 - 1998 mit FC Gütersloh, sowie 2004 mit Rot-Weiß Oberhausen
 1× Platz 6 - 2000 mit Rot-Weiß Oberhausen

Weblinks 
 
 
 
 SC Wiedenbrück 2000

Fußballspieler (FC Gütersloh)
Fußballspieler (Fortuna Düsseldorf)
Fußballspieler (Rot-Weiss Essen)
Fußballspieler (Rot-Weiß Oberhausen)
Fußballspieler (SC Verl)
Fußballspieler (SC Wiedenbrück)
Fußballtrainer (SC Verl)
Deutscher
Geboren 1971
Mann